Рунар Карасон (; род. 24 мая 1988 года) — исландский гандболист, выступает за датский клуб «Рибе-Эсбьерг» и сборную Исландии.

Карьера

Клубная 
Рунар Карасон начинал профессиональную карьеру в клубе Фрам из Рейкьявика. В 2009 году Карасон перешёл в немецкий Фюксе Берлин. В 2011 году  Рунар Карасон перешёл в немецкий клуб Бергишер. В 2012 году Карасон перешёл в Грошвальштад. В начале сезона 2012/13 Рунар Карасон провёл в клубе Райн-Неккар Лёвен. 19 ноября 2013 году Карасон заключил контракт с немецким клубом Ганновер-Бургдорф.

Международная карьера 
Рунар Карасон выступает за сборную Исландии.  Рунар Карасон сыграл за сборную Исландии 84 матчей и забросил 206 голов.

Статистика 
Клубная статистика Рунара Карасона в сезоне 2017/18 указана на 5.6.2018

Примечание

Ссылки 
 http://www.eurohandball.com/ec/cl/men/2013-14/player/524081/Runar+Karason
 http://www.eurohandball.com/ec/cl/men/2013-14/player/524081/Runar+Karason

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Исландии
Игроки сборной Исландии по гандболу
Игроки ГК «Фюксе Берлин»
Игроки ГК «Ганновер-Бургдорф»
Игроки ГК «Райн-Неккар Лёвен»